Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ignacio Gonzalez-King e Juan Pablo Guzmán che hanno battuto in finale Kornel Bardoczky e Gergely Kisgyorgy 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mariano Delfino /  Sergio Roitman (semifinali)
 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (finale)

 Amir Hadad /  Juan Albert Viloca (primo turno)
 Ignacio Gonzalez-King /  Juan Pablo Guzmán (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2003